Daniel Pipes (1949-), journaliste américain
 Felix Pipes (1887-?), joueur autrichien de tennis
 Richard Pipes (1923-), historien américain
 William Thomas Pipes (1850-1909), homme politique canadien

Voir aussi 
 Pipe (homonymie)
 PIPES